

Carriera

Club 
Ha giocato nella massima serie del campionato kazako con Qaýsar e Aqtöbe.

Nazionale 
Ha esordito con la Nazionale kazaka il 7 giugno 2014 nell'amichevole - (3-0).

Palmarès

Competizioni nazionali

Astana: 2016, 2017

Astana: 2016

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale kazaka